Kirchlein steht für
eine kleine Kirche
Kirchlein, Ortsteil von Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels, Oberfranken in Bayern
Kirchengebäude
Dubitzer Kirchlein in Řehlovice, (dt.: Groß Tschochau) in Tschechien
Kirchlein am Meer (Husum), in Schobüll in Schleswig-Holstein
Kirchlein im Grünen, in Alt Placht, Templin, in Brandenburg

Siehe auch:

Kirchle